Станислав Ми́тин: Митин, Станислав Васильевич (1941—2016) — советский и российский самбист и тренер, мастер спорта СССР.
 Митин, Станислав Михайлович (род. 1950) — российский режиссёр, сценарист.